Eleni (film, 1985)
 Eléni : La Terre qui pleure